Мехиканос () — город в Сальвадоре, расположен в департаменте Сан-Сальвадор.

История 
Город был основан в 1524 году испанскими конкистадорами. Получил своё название в честь ацтеков, которые называли себя не иначе как мешики. Сюда они прибыли вместе с испанцами из долины Мехико.

Географическое положение 
Город находится на высоте 712 м над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Сальвадора